Honda Civic er en lille mellemklassebil fra den japanske bil- og motorcykelfabrikant Honda. Syvende generation, som omtales i denne artikel, blev bygget mellem februar 2001 og januar 2006. I starten af 2004 gennemgik modelserien et facelift.

Karrosserivarianter 
Syvende generation af Civic fandtes i fire forskellige karrosserivarianter: Tre- og femdørs hatchback, firedørs sedan samt fra midten af 2001 en todørs coupé.

Motorer 
Ved introduktionen i februar 2001 var basismotorerne to aluminiumsmotorer på 1,4 liter med 66 kW (90 hk) og 1,6 liter med 81 kW (110 hk).

Fra januar 2002 kunne tre- og femdørsmodellerne leveres med en 1,7-liters turbodieselmotor med commonrail-indsprøjtning og en effekt på 74 kW (100 hk). Denne motor var baseret på en Isuzu-motor.

Topmodellen var fra september 2001 Type R med en 2,0-litersmotor med i-VTEC for første gang og 147 kW (200 hk). Diskrete Type R-skrifttræk, en markant våbengrill, front- og tagspoiler og sideskørter adskilte Type R fra den almindelige tredørs Civic.

I rammerne af det i starten af 2004 gennemførte facelift blev femdørsmodellens motorprogram udvidet med en 2,0-litersmotor med 118 kW (160 hk).

Civic IMA var udstyret med en 1,3-liters DSI-motor i kombination med en 144 Volt elektromotor.

Facelift 

I starten af 2004 gennemgik Civic et facelift. Ifølge fabrikantens angivelser var mere end 5.000 dele modificeret, hvoraf størstedelen ikke var umiddelbart synlige. Iøjnefaldende var de modificerede kofangere foran samt en kølergrill med våbenstruktur. Derudover fik bilen forlygter i klart glas med projektionselementer til nærlyset samt nye baglygter. Sideblinklysene, som hidtil havde været monteret i forskærmene, havde nu LED-teknik og var integreret i sidespejlene. I kabinen blev der benyttet nye materialer til instrumentbrættets overflader og kabineudstyret. Også sikkerhedsudstyret og støjdæmpningen blev forbedret, og fra faceliftet kunne alle Civic-modeller også fås i den nye lakfarve Cosmic Grey Pearl.

Tredørsmodellen fik som standard hvide instrumentskiver og sportsrat. Frem til modelserien udgik blev tredørsmodellen også solgt i specialudgaverne Sport Unlimited og Sport BAR. Disse versioner udmærkede sig gennem et omfangsrigt standardudstyr (sportssæder, lædersportsrat og -gearknop, kørecomputer, el-ruder og -sidespejle, klimaanlæg, tågeforlygter, Type R-sportskit (front- og hækskørter samt sidelister), sportsudstødning samt 16" alufælge). Ud over de generelle modifikationer kunne femdørsmodellen fra april 2004 også fås med 2,0-litersmotor og havde nu VSA-stabilitetssystem, 16" alufælge, tågeforlygter, dellædersæder og fartpilot som standardudstyr.

Sikkerhed 
Modellen er i 2001 blevet kollisionstestet af Euro NCAP med et resultat på fire stjerner ud af fem mulige.

Modeller og tekniske data

Tredørs 
 Produktionsperiode: Februar 2001 − januar 2006

Femdørs 
 Produktionsperiode: April 2001 − januar 2006

Sedan 
 Produktionsperiode: Februar 2001 − januar 2006

Coupé 
 Produktionsperiode: Maj 2001 − december 2004

Noter

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2005 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

7. generation
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Coupéer
Biler introduceret i 2001
Biler fra 2000'erne